Zhang Jun (né en 1960), diplomate chinois.
 Zhang Jun (né en 1977), joueur de badminton chinois.
 Zhang Jun (né en 1983), athlète chinois.